Szvit, szlovákiai város
Szvit, magyar film
Szvit, zenei műfaj